Ла Сарна има више значења:

 Ла Сарна (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Сарна, Ел Обрадор (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику